Stora Fäsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Fäsjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Stora Fäsjön (Lena socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (16,2 ha)

Se även
Fäsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn